Catedrala Munților este un termen care se poate referi la:

 Catedrala Munților - biserica monumentală cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, zidită de patriarhul Nicodim Munteanu în satul Pipirig (comuna Pipirig, județul Neamț)
 Catedrala Munților - biserica din rocă vulcanică cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel din satul Panaci (comuna Panaci, județul Suceava)
 Catedrala Munților Apuseni - biserica nouă cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel  a Mănăstirii Râmeț  din satul Râmeț (comuna Râmeț, județul Alba)
 Catedrala Munților - biserica cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel din satul Gornovița (comuna Balta, județul Mehedinți)
 Catedrala Munților - biserica Eroii Neamului din Satul Ferăstrău (comuna Oituz, județul Bacău)